(также , , YEBISU) — пиво акционерного общества Sapporo Breweries Limited, из 100 % солода. Класс премиум. Sapporo Breweries Limited производит пиво в Японии, с 25 февраля 1890 года и «Пиво Эбису» — первая марка пива, которую продавала компания. 12 декабря 1894 года, в продажу поступило «Эбису тёмное». 18 марта 1943 года торговые марки Эбису исчезли, чтобы возродиться 28 лет спустя, 12 декабря 1971 года. 28 мая 2003 года добавилось «Эбису Тёмное» (также возродившееся 60 лет спустя, после исчезновения. После этого, 7 марта, 2007 название изменилась на «Эбису „The Black“», 4 апреля добавилось «Эбису „The Hops“». В 2005 году была выпущена ограниченная партия «Эбису повышенной выдержки „высшая роскошь“». В 2008 планируется возрождение этой марки в призовой компании. В 2006 и 2007 году, в ходе торговой борьбы была выпущена ограниченная партия «Эбису Янтарного» (обычно для Эбису тщательно подбирают солод, дающий уникальный янтарный цвет). При этом, в рестораны центральной части Токио и в трёх префектурах (Сайтама, Тиба, Канагава) была поставлена 101 бочка.

Сырьё 
 хмель
 солод

Состав (на 250 миллилитров) 
 Энергетическая ценность 147 килокалорий
 Белков 1,8 грамма
 Жиров 0 граммов
 Сахар 10.5 грамма
 Клетчатка 0.35-0.7 грамма

Прочее 
 Эбису — пиво, которое любит пить персонаж Евангелиона, Мисато Кацураги. В ТВ версии Евангелиона, на лицевой стороне банки название изменялось на «Yebichu», и изображение на хомяка. Этот персонаж был спародирован в манге Oruchuban Ebichu, где хомячка Эбитю имеет очертания сходные с богом Эбису.
 До войны Эбису продавали в городе Далянь, однако его практически не покупали. Причина в том, что до того как этот район попал под военное влияние Японии, он находился под сильным влиянием России. А так как в русском языке название пива созвучно с матерным словом, пиво не пользовалось популярностью.
 Символ «ヱ» принадлежит к ряду «ва» и в ромадзи название должно записываться как «Webisu» или «Ebisu», но не «Yebisu», как если бы символ был из ряда «ю». Это остатки устаревшей записи ромадзи, когда エ и ヱ писали как ye. По той же причине 円 («эн», иена) пишется как «yen», а 江戸 («Эдо» — старое название Токио) пишется как «Yedo» (устар. рус. Иеддо).

Примечания 

Пиво Японии